Meech steht für:

 (4367) Meech, ein Hauptgürtelasteroid
 Lac Meech, See in Québec, Kanada

Meech ist der Familienname folgender Personen:
 Athol Meech (1907–1981), kanadischer Ruderer
 Daniel Meech (* 1973), neuseeländischer Springreiter und Trainer
 Derek Meech (* 1984), kanadischer Eishockeyspieler
 Ezra Meech (1773–1856), US-amerikanischer Politiker
 Molly Meech (* 1993), neuseeländische Seglerin
 Sam Meech (* 1991), neuseeländischer Segler

Siehe auch:
 Meech Lake Accord